I'm a Woman kan syfta på:

I'm a Woman (album av Elisabeth Andreassen) – ett studioalbum av den norska sångerskan Elisabeth Andreassen från 1983
I'm a Woman (album av Peggy Lee) – ett album av Peggy Lee från 1963
I'm a Woman (sång) – en sång av Leiber–Stoller